Куадриља Вијеха има више значења:

 Куадриља Вијеха, Куадриља де лос Конехос (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куадриља Вијеха (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куадриља Вијеха (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику